

Codici 

 PTB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Petersburg (Virginia), Stati Uniti

Sigle 
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt - Istituto Nazionale dei provvedimenti dei servizi tecnici e scientifici Metrologici
 Pounds per Thousand Barrels (Libbre per migliaia di barili) – misura della concentrazione di additivi e/o sali in un idrocarburo
 Powers That Be – espressione per indicare autorità o poteri superiori.
 Parti du Travail de Belgique (Partito del Lavoro del Belgio) – partito politico belga
 Partido Trabalhista Brasileiro 
Partito Laburista Brasiliano (1945) – ex partito politico brasiliano
Partito Laburista Brasiliano (1981) – partito politico brasiliano